Кубок Станковича 2010 или Кубок континентальных чемпионов Станковича 2010 () — 6-й международный турнир по баскетболу, проходивший с 28 июля 1 августа 2010 года в Лючжоу, КНР. По спонсорским причинам иногда называется Кубок Станковича Дунфэн Юэда KIA 2010.

Команды-участницы

Результаты матчей 
Все четыре сборные играли по системе раунд-робин. Затем две лучшие сборные оспаривали «золото», а две оставшиеся играли матч за третье место.

Круговая система 

 Единое время UTC+8.

Матч за третье место

Финал

Распределение мест

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Станковича
2010 год в баскетболе